Віжві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 16 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віжвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Віжвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віжвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віжвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віжвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез